

Севілл — селище, штат Огайо
 Севілл — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Севілл — переписна місцевість, штат Флорида
 Севілл — переписна місцевість, штат Джорджія

Див. також 
 Севілья (значення)